{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Amersfoort
| Officiële naam     = The Priority Telecom Open
| Plaats             = Amersfoort
| Land               = Nederland
| Locatie            = Sportpark Bokkeduinen
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Toernooidirecteur  = Wendy van Eijsden
| Categorie          = ATP International Series
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = € 375.750
| Jaar               = 2004
| Datum              = 12 - 18 juli
| Editie             = 47
| Vorige             = 2003
| Volgende           = 2005
| Winnaar enkelspel  =  Martin Verkerk''
| Winnaar dubbelspel =  Jaroslav Levinský' David Škoch
}}
Het ATP-toernooi van Amersfoort 2004 (met de officiële naam The Priority Telecom Open 2004''') werd van 12 tot en met 18 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van sportpark de Bokkeduinen in de Nederlandse plaats Amersfoort.

Het toernooi van 2004 trok 42.700 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amersfoort
ATP-toernooi van Amersfoort